Grupa B jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2015.

Tabela

Mecze

Zambia – Demokratyczna Republika Kongo

Tunezja – Republika Zielonego Przylądka

Zambia – Tunezja

Republika Zielonego Przylądka – Demokratyczna Republika Konga

Demokratyczna Republika Konga – Tunezja

Republika Zielonego Przylądka – Zambia

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2015